Metermaß steht für:
 metrisches Maß; siehe Metrisches System
 ein einfaches Messgerät zur Längenmessung wie beispielsweise:
 Maßband
 Messlatte
 Meterstab, regional für Gliedermaßstab